Илун — разведывательный БПЛА.

Создан специалистами Авиастроительного научно-исследовательского института города Чэнду. Разработку "Илуна" начали в 2005 году. Первый тестовый полет как заявила китайская сторона был совершен в 2008 году. Впервые был показан на 9-м авиационном салоне Air China 2012 в Чжухае, в ноябре.

Заявленная  стоимость не превышает миллиона долларов, что значительно дешевле американских и израильских аналогов.  Может быть использован как в военных, так и в гражданских целях.

ЛТХ 
 Размах крыла, м 14,00
 Длина, м 9,34
 Высота, м 1,40
 Масса, кг 1000
 Максимальная скорость, км/ч 210
 Дальность действия, км 4000
 Продолжительность полёта, ч
 нормальная
 максимальная 20
 Практический потолок, м 5300

См. также 
 Chengdu Xianglong

Ссылки 
 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты КНР